Les Minucii Rufi sont des plébiens romains membres d'une branche de la gens des Minucii.

 Marcus Minucius Rufus, consul en 221 av. J.-C. et maître de cavalerie en 217 av. J.-C. ;
 Quintus Minucius Rufus, consul en 197 av. J.-C. ;
 Marcus Minucius Rufus, consul en 110 av. J.-C.